Lliure (futbol), posició que ocupa un jugador de futbol en la defensa de l'equip 
 Agent lliure, esportista professional el contracte vinculant del qual amb un equip ha vençut 
 Bé lliure, bé que no posseïx ni amo ni preu, és abundant i no requerix un procés productiu per a la seua obtenció
 Cultura lliure, creació, i el moviment que la promou, que advoca per l'elaboració i difusió de cultura d'acord amb uns principis de llibertat equiparables als del programari lliure
 Estil lliure 
 Llicència lliure, llicència utilitzada al programari que segueix els principis del codi obert 
 Partícula lliure, partícula que no està enllaçada 
 Programari lliure, programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions 
 Teatre Lliure, teatre de Barcelona, al barri de Gràcia 
 Maquinari lliure, dispositiu de maquinari les especificacions i diagrames esquemàtics dels quals són d'accés públic